Diver (horloge), een type horloge geschikt voor duiken
 Diver!, een single uit 2000 van de Belgische band De Bossen